Die Liste enthält die am Berner Münster tätigen Leutpriester und Kaplane zur Zeit des Deutschen Ordens, die Stiftspröpste, Dekane, Chorherren und Priester während der Zeit des weltlichen Chorherrenstifts St. Vinzenz sowie der Dekane, Pfarrer und Helfer in nachreformatorischer Zeit.

Vor der Reformation

Deutscher Orden

Leutpriester

Kaplan

Chorherrenstift St. Vinzenz

Stiftspropst

Stiftsdekan

Chorherr

Leutpriester

Nach der Reformation

Dekan

Pfarrer

Literatur 
 Armand Baeriswyl: Kommende Bern, Brüder. In: 800 Jahre Deutscher Orden an Ober-, Hochrhein und in der Schweiz. Rastatt 2021.
 Johann Rudolf Gruner: Deliciae urbis Bernae.  Merckwürdigkeiten der hochlöbl. Stadt Bern. Aus mehrenteils ungedruckten authentischen Schrifften zusammen getragen. Zürich 1732 (online).
 Carl Friedrich Ludwig Lohner: Die reformirten Kirchen und ihre Vorsteher im eidgenössischen Freistaate Bern. Thun 1863.
 
 Kathrin Utz Tremp: Die Chorherren des Kollegiatstifts St. Vinzenz in Bern. In: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde. 46. Jg., 1984, S. 99–101.
 Kathrin Utz Tremp: Das Kollegiatstift St. Vinzenz in Bern, von der Gründung 1484/85 bis zur Aufhebung 1528. Bern 1985 (Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern. 69), ISBN 3-85731-008-1.

Einzelnachweise 

 
Pfarrpersonen am Berner Munster
Bern